Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 1996/97 enthält alle Spieler, die in der Meesterklasse 1996/97 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. Panfox/De Variant Breda setzte am meisten Spieler ein, nämlich 23, während SMB Nijmegen, die Leidsch SG und Philidor Leeuwarden mit je 11 Spielern auskamen. Insgesamt kamen 155 Spieler zum Einsatz, von denen 55 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler der Saison war Jop Delemarre (Panfox/De Variant Breda) mit 7,5 Punkten aus 9 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte sein Mannschaftskollege Manuel Bosboom. Je 6,5 Punkte erspielten sich Marinus Kuijf, Albert Blees (beide Panfox/De Variant Breda), Friso Nijboer, Joris Brenninkmeijer, Wieb Zagema (alle Hilversums SG) und Theo Hommeles (SMB Nijmegen), wobei Blees, Nijboer und Brenninkmeijer je achtmal eingesetzt wurden, Kuijf, Zagema und Hommeles je neunmal. Mit Rafael Vaganian, Julian Hodgson, Taco Vrenegoor, Erika Sziva (alle Panfox/De Variant Breda), Jeroen Piket (Hilversums SG), Raoul van Ketel (Leidsch SG), Tom de Ruiter (Van Berkel/BSG), Lembit Oll, Viktor Kortschnoi, Luc Winants (alle Rotterdam), Anton Rosmuller (Utrecht) und Peter de Jonghe (HWP Sas van Gent) erreichten zwölf Spieler 100 %, von diesen wurde Piket dreimal eingesetzt, Vaganian, Hodgson, Oll und Rosmuller je zweimal und die übrigen Genannten je einmal.

Ältester Spieler der Saison war der bei HWP Sas van Gent spielende Walter Cardon (* 1929), jüngste Spieler die 1980 geborenen Tom Middelburg (Rotterdam) und Dennis de Vreugt (Hilversums SG).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1996); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1996), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1996; AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, ENG = England, EST = Estland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, RUS = Russland, SCO = Schottland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UZB = Usbekistan, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Panfox/De Variant Breda

Hilversums Schaakgenootschap

SMB Nijmegen

Leidsch Schaakgenootschap

Van Berkel/BSG

SV Zukertort Amstelveen

Rotterdam

Utrecht

Philidor Leeuwarden

HWP Sas van Gent

Anmerkungen 

 Die Einzelergebnisse der Play-Off-Wettkämpfe sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt.

Weblinks 

 Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)

Meesterklasse
Wikipedia:Liste
Schach 1996
Schach 1997